Symphonica — концертный альбом британского поп-певца Джорджа Майкла, выпущенный 14 марта 2014 года на лейблах Aegean и Virgin EMI. Symphonica — первый альбом после Twenty Five, который был издан в 2006 году. Запись вокала Майкла проводилась в Альберт-холле (Royal Albert Hall) в Лондоне во время его концертного тура Symphonica Tour (2011—12), в то время как струнные аранжировки были сделаны в студии.

История 
Работа над альбомом стала последней работой американского музыкального продюсера Фила Рамона, который умер в марте 2013 года и последней работой для самого Джорджа Майкла, умершего в декабре 2016 года.
Альбом дебютировал на позиции № 1 в британском хит-параде UK Albums Chart с тиражом 49,989 копий в первую неделю.
Всего в Великобритании было продано более 500 000 копий и диск получил золотой статус BPI

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте Джорджа Майкла

Альбомы на английском языке
Альбомы Джорджа Майкла
Альбомы Великобритании
Концертные альбомы 2014 года
Альбомы, спродюсированные Филом Рамоном
Альбомы Virgin EMI Records